Bäckaskog (Kristianstad), een plaats in de Zweedse gemeente Kristianstad.
 Bäckaskog (Sollefteå), een plaats in de Zweedse gemeente Sollefteå.